Балкански пакт може бити:

Балкански пакт (1934), војно-политички савез који су чиниле Југославија, Грчка, Румунија и Турска
Балкански пакт (1954), војно-одбрамбени савез који су чиниле Југославија, Грчка и Турска